Тунгнафедльсйёкюдль может означать:
 Тунгнафедльсйёкюдль (ледник);
 Тунгнафедльсйёкюдль (вулкан).